

Germania
 Rotenburg an der Fulda – città del circondario di Hersfeld-Rotenburg (Assia)
 Rotenburg (Wümme) – città del circondario rurale omonimo (Bassa Sassonia)

Pagine correlate
 Rothenburg
 Rottenburg